Smart Woman é um filme de drama americano de 1948 dirigido por Edward Blatt. 

Filmes da década de 1940